Екатерина Антонова:
 Антонова, Екатерина Алексеевна (род. 1990) — российская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Антонова, Екатерина Тимофеевна (род. 1928) — заведующая молочно-товарной фермой колхоза имени Карла Либкнехта Беляевского района Одесской области, Герой Социалистического Труда.